KDP bzw. kdp oder KdP ist die Abkürzung für:

 Demokratische Partei Kurdistans
 eine französische Kräutermischung Kräuter der Provence
 Kaliumdihydrogenphosphat, ein Kaliumsalz mit Verwendung in Chemie und Optik
 Karpatendeutsche Partei, eine ehemalige politische Partei in der Tschechoslowakei
 kubisch dichteste Packung, siehe Dichteste Kugelpackung
 Kindle Direct Publishing, eine Publikations- und Vermarktungsplattform für Bücher des Anbieters amazon.com
 Közép-dunántúli Pirostúra, ein ungarischer Fernwanderweg
 Kontrolldurchlassposten (am Kaserneneingang), Begriff der Nationalen Volksarmee der DDR

KDP